Ericksen ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Ericksen (1875–1916), norwegischer Ringer
 Robert P. Ericksen (* 1945), US-amerikanischer Historiker
 Jerald L. Ericksen (1924–2021), US-amerikanischer Ingenieurwissenschaftler für Mechanik